Hans Simonsen er navnet på flere personer:
 Hans Simonsen (folketingsmand) – dansk proprietær og folketingsmand (1803-1873)
 Hans Simonsen (amtmand) – dansk amtmand og konferensråd (1688-1768)